San Ignacio de Loyola kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 San Ignacio de Velasco, Santa Cruz,

Mexiko 

 San Ignacio de Loyola, Jilotepec, 
 San Ignacio de Loyola, Mexico City, Tláhuac, 
 San Ignacio de Loyola, Atlacomulco, 
 San Ignacio de Loyola, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 San Ignacio de Loyola, Jalisco, Cihuatlán, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar